Sun-1 — первое поколение рабочих станций и серверов, произведенных корпорацией Sun Microsystems, запущенных в мае 1982 года. Они были основаны на плате, разработанной Энди Бечтолшеймом во время его обучения в Стендфордском университете и спонсируемой Агентством по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США. На Sun-1 использовалась операционная система SunOS 0.9, версии UNIX V7, портированной на микропроцессоры Motorola 68000, без оконной системы.

Первая рабочая станция Sun-1 была продана компании Solo Systems в мае 1982 года.

Модели

Ссылки 
 Sun-1 display at Stanford University’s Gates Information Science
 Фотографии Sun-1 и руководства в PDF
 Руководство по Sun 1 на сайте bitsavers.org
 https://web.archive.org/web/20140310064257/http://www.cyberflunk.com/~nikm/sparc/part2.html

S
Рабочие станции